este o companie japoneză de media și telecomunicații, cu sediul în Tokio, Japonia.

În 2011 era singurul operator de telefonie mobilă care vindea iPhone în Japonia.

În anul fiscal 2010 a avut un venit net de 96.716 milioane de yeni.

Din 2005 este proprietara echipei profesioniste de baseball „Fukuoka SoftBank Hawks”.

Note

Legături externe 

 Sit web oficial

Companii media
Companii de telecomunicații
Companii din Japonia